Юрий Владимирович Лебедев: Лебедев, Юрий Владимирович (1923—1996) —  советский дипломат.
 Лебедев, Юрий Владимирович (род. 1940) — российский литературовед и писатель.